

Biografia 
Laura Minguell è nata il 6 novembre 1991 a Barcellona (Spagna), fin da piccola ha mostrato un'inclinazione per la recitazione e per la danza.

Carriera 
Laura Minguell ha iniziato a seguire danza nelle discipline di danza classica, danza moderna, hip-hop, danza del ventre e flamenco. Dal 2005 al 2010 ha studiato alla Ball i Dansa de Cardedeu, Escola Eulàlia Blasi. Dal 2012 ottiene il diploma di Interpretazione per il cinema e la televisione. Nel 2013 ha seguito il corso di formazione per attori e il corso di struttura drammatica con Raquel Pérez. Dal 2013 al 2015 ha seguito il corso regolare di interpretazione con Juan Codina.

Nel 2009 ha interpretato il ruolo di Dancer nella serie Raveena: Mr. DJ.

Nel 2013 ha recitato nel cortometraggio Wrong Way. Successivamente, nel 2014, ha recitato nel cortometraggio El síndrome de Darwin diretto da José Gasser. Sempre nello stesso anno ha recitato nel cortometraggio Mosaico diretto da Mily H. Alarcón. L'anno successivo, nel 2015, ha recitato nel cortometraggio Contención diretto da Sonia Almarcha.

Nel 2015 ha interpretato il ruolo di Sara nel film Pixeles diretto Jordi Núñez. Nello stesso anno ha interpretato nella serie Centro médico. L'anno successivo nel 2016 ha recitato nelle serie La Riera e in El Caso: Crónica de sucesos dove ha ricoperto il ruolo di Rosita. Nel 2017 ha recitato nel cortometraggio Nomofobia diretto da Guillermo Florence. Nello stesso anno ha recitato nel film #Amornotellameamor.

Nel 2018 ha interpretato il ruolo di Daniela nella serie La que se avecina. Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Julia Salvat nella serie Argentina, tierra de amor y venganza.

Il suo più grande successo arriva nel 2019 e nel 2020 quando ha interpretato il ruolo di Marta Solozábal nella soap opera in onda su Antena 3 Il segreto (El secreto de Puente Viejo).

Nel 2020 ha recitato nella serie Il tempo che ti do (El tiempo que te doy). Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Ana nella soap opera Mercado central.

Nel 2021 ha recitato nella serie The Time of Takes. L'anno successivo, nel 2022, ha interpretato il ruolo di Paula nel film Un novio para mi mujer diretto da Laura Mañá. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Gloria nella serie Heridas.

Lingue 
Laura Minguell oltre allo spagnolo e il catalano, parla fluentemente il francese e l'inglese.

Filmografia

Cinema 
 Contención, regia di Sonia Almarcha (2015)
 Pixeles, regia di Jordi Núñez (2015)
 Nomofobia, regia di Guillermo Florence (2017)
 #Amornotellameamor, regia di Juan Codina (2017)
 Un novio para mi mujer, regia di Laura Mañá (2022)

Televisione 
 Raveena: Mr. DJ – serie TV (2009) – Dancer
 Centro médico – serie TV, 1 episodio (2015)
 La Riera – serie TV (2016)
 El Caso: Crónica de sucesos – serie TV, 1 episodio (2016) – Rosita
 La que se avecina – serie TV, 2 episodi (2018) – Daniela
 Argentina, tierra de amor y venganza – serie TV, 1 episodio (2019) – Julia Salvat
 Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera, 128 episodi (2019-2020) – Marta Solozábal
 Il tempo che ti do (El tiempo que te doy) – serie TV (2020)
 Mercado central – serie TV, 6 episodi (2020) – Ana
 The Time of Takes – serie TV, 1 episodio (2021)
 Heridas – serie TV, 6 episodi (2022) – Gloria

Cortometraggi 
 Wrong Way (2013)
 El síndrome de Darwin, regia di José Gasser (2014)
 Mosaico, regia di Mily H. Alarcón (2014)

Teatro 
 Relaciones "la serie", diretto da Chos Corzo al Microteatro (2013)
 Dining Room, diretto da Fernando Soto (2015)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Laura Minguell è stata doppiata da:
 Perla Liberatori ne Il segreto

Note

Collegamenti esterni